Donald Robertson (atleet) - Schots marathonloper
 Donald Robertson (scenarist) - scenarioschrijver, o.a. voor de Thunderbirds
 Donald Robertson (scheidsrechter) - Schots voetbalscheidsrechter